Aino bezeichnet
 Aino, eine Gestalt der finnischen Mythologie
 Aino (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Sony Ericsson Aino, ein Mobiltelefon
 eine Gegend in der Gemeinde Poschiavo, Kanton Graubünden, Schweiz
 Aino-dake, 間ノ岳, ein Berg im japanischen Akaishi-Gebirge
 die Ureinwohner Japans, siehe Ainu